Big Butt bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Butt (Haywood County, North Carolina)
 Big Butt (Macon County, North Carolina)
 Big Butt (Yancey County, North Carolina)
 Big Butt (Tennessee)
 Big Butt (Virginia)

Siehe auch:
 Big Butte